Il singolare del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leonardo Mayer che ha battuto in finale Dawid Olejniczak 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Bruno Echagaray (quarti di finale)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Leonardo Mayer (Campione)
 Hugo Armando (primo turno)

 Franco Ferreiro (primo turno)
 Brian Wilson (primo turno)
 Mariano Puerta (quarti di finale)
 Alberto Francis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2007